Luko Biskup – ex calciatore croato
 Marian Biskup – storico polacco
 Werner Biskup – allenatore di calcio e calciatore tedesco